Shealy ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Shealy (* 1953), US-amerikanischer Ruderer
 C. Norman Shealy (* 1932), US-amerikanischer Neurochirurg und Pionier der Schmerztherapie
 Courtney Shealy (* 1977), US-amerikanische Schwimmerin